

Geografia 

 Oakland (Califórnia)
 Oakland (Flórida)

 Oakland (Maryland)

 Oakland (Nova Jérsei)
 Oakland (Oklahoma)

 Oakland (Pensilvânia) 

 Oakland Park

Outros 
 Oakland (automóvel)

Desambiguações de topônimos